

Geografia
 Monte Forzano – una delle cime del massiccio dei monti Martani, nell'Appennino umbro-marchigiano

Persone
 Duccio Forzano (1960) – regista italiano
 Giovacchino Forzano (1884-1970) – avvocato, giornalista, drammaturgo, regista e librettista italiano
 Andrea Forzano, indicato talvolta come Andrea Della Sabbia (1914-1992) – regista e sceneggiatore italiano
 Rita Forzano – (1946) attrice e direttrice del casting italiana